Ilkow ist der Familienname folgender Personen:

 Herwig Ilkow (1913–1942), österreichischer nationalsozialistischer Politiker
 Nikolai Ilkow (* 1955), bulgarischer Kanute